La Chrystie Street Connection è una dei pochi collegamenti tre le linee in origine gestite dalla BMT e dall'IND, oggi raggruppate nella divisione B. La connessione è costituita da una diramazione della linea IND Sixth Avenue che si connette con i due binari nord del ponte di Manhattan e con la linea BMT Jamaica attraverso il ponte di Williamsburg. Il progetto, completato tra il 1967 e 1968, portò anche alla costruzione di due stazioni, Grand Street e 57th Street, anche se quest'ultima non è parte della connessione. Il collegamento è stato originariamente concepito come parte della Second Avenue Subway, la cui costruzione è stata a lungo rimandata, e ne costituisce uno dei pochi tratti completati.

Collegamenti esterni
 

Infrastrutture della metropolitana di New York